Качинскас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Качинскас, Иеронимас (1907—2005) — литовско-американский композитор и органист.
 Качинскас, Виргилиюс (род. 1959) — литовский политик.